Salí con una robot es el episodio 47 (décimo quinto de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis
Fry convence a sus compañeros de trabajo para que le acompañen a hacer todas las cosas que había querido hacer en el pasado y que ahora son posibles en el futuro. Bueno, todo no, porque Leela le dice que "todo menos eso" (El significado de la frase queda a la imaginación del televidente). Fry comienza destruyendo un planeta, luego van todos en la nave de Planet Express a visitar el extremo del Universo y después monta sobre un tiranosaurio en una atracción infantil. Como último deseo se quiere descargar un famoso de Internet. Así, Fry y Leela entran en Nappster (Parodia de Napster) y descargan el archivo de Lucy Liu en el ordenador del Profesor. Sólo les queda grabar este archivo en un robot virgen usando la disquetera del ordenador.

Referencias culturales 
El programa 'La puerta aterradora' es una parodia de la serie The Twilight Zone; más exactamente al capítulo 'Nightmare at 20,000 Feet', cuando el hombre ve a un gremlin destruyendo el avión. Cuando el hombre ve que Eva Braun se quita una máscara y tiene cabeza de mosca, es una referencia a la película La mosca. Jurassic Kiddie Park es una parodia de la película Jurassic Park y Dinkin´ Donuts es una referencia a Dunkin' Donuts.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001